Hommage à Delacroix (1864), tableau de Henri Fantin-Latour
 Hommage à Delacroix (1890), monument de Jules Dalou au Jardin du Luxembourg
 Hommage à Delacroix (1898), monument de Jules Dalou à Saint-Maurice, détruit en 1998